Stevenson kan som auktorsförkortning betyda:

 Dennis William Stevenson
 John Stevenson

Robotskapade auktorsförkortningar